Царствование Алексея Михайловича

События 
 Начало строительства в Москве каменной церкви Рождества Богоматери в Путинках.
 Ерофей Хабаров начертил карту Приамурья.
 19 января — царём утверждено Соборное уложение (свод государственных законов).
 19 января — царский указ об отмене «урочных лет» и окончательном прикреплении крестьян к господской земле.
 Март — переговоры между царём и гетманом Левобережной Украины Б. М. Хмельницким.
 1 июля — царский указ об отмене привилегий английским купцам беспошлинной торговли в русских городах.
 6 октября — смерть царского наследника, младенца Дмитрия.

Родились

Умерли 
 Волконский, Пётр Фёдорович (? — 1649) — государственный и военный деятель, воевода и боярин.
 Глебов, Семён Фёдорович (ум. 1649) — военный и государственный деятель, воевода и дворянин московский.
 Царевич Дмитрий Алексеевич (22 октября [1 ноября] 1648 — 6 октября 1649) — первый сын царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны.
 Пушкин, Василий Никитич (ок. 1596—1649) — дворянин московский и стольник, полковой и городовой воевода.
 Симеон (ум. 26 сентября 1649) — епископ Русской православной церкви, митрополит Казанский и Свияжский.
 Строганов, Андрей Семёнович (19 августа 1581 — 17 июля 1649) — крупный купец, промышленник и землевладелец.

См. также 
 1649 год

Примечания 

1649 год в России
Хронология истории России
Все хронологические списки